М'я́лиця — інша назва терлиці.
 М'я́лиця — м'ята солома.

Прізвище 
 М'ялиця Анатолій Костянтинович ( 1940) — доктор технічних наук (2004), генеральний директор Харківського державного авіаційно-виробничого підприємства.